În cadrul regiunii se disting 2 unități mari de relief. Câmpia Bălților are o altitudine medie de 150-200m., un aspect colinar, cu interfluvii largi și versanți domoli. Procesele de modelare nu sunt atât de active ca în unitățile de relief vecine, unul mai pronunțat fiind eroziunea.

Dealurile Ciulucurilor sunt delimitate dinspre nord și vest de fracturi tectonice, exprimate în relief de văile râurilor, dintre care mai evidențiată este valea Răutului. Altitudinea este mai mare: 250-300m., iar  dealurile cele mai înalte Rădoaia și Rediul, ating 339m. și respectiv 349m. Gradul de fragmentare a reliefului este unul dintre cele mai ridicate din republică, fiind prezente numeroase ravene și hârtoape.

Nistru
Podișuri în Republica Moldova